Personen met de achternaam Murray
Graaf Albrecht Joseph Murray, Oostenrijks generaal
Andy Murray, Schots tennisser
Andrew Murray (predikant), Zuid-Afrikaans predikant
Anne Murray, Canadees zangeres
Bill Murray, Amerikaans acteur
Bruce Murray, Amerikaans voetballer 
Chad Michael Murray, Amerikaans acteur
Dave Murray (musicus), Brits gitarist
Dave Murray (sportman), Canadees skiër
Henry Murray (1893–1988), Amerikaans psycholoog
Jamie Murray, Schots tennisser
Joseph Murray, Amerikaans chirurg
Keith Murray, Amerikaans rapper
Margaret Murray, Brits egyptologe en antropologe
Neil Murray, Schots musicus
Patty Murray, Amerikaans politica
Richard Murray, Zuid-Afrikaans triatleet
Sean Murray, Amerikaans acteur
Sean Murray, Iers voetballer

Aardrijkskunde
Murray (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Murray (Kentucky), plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Murray (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Murray (Utah), plaats in de Amerikaanse staat Utah
Murray (rivier), rivier in Australië
Murray (rivier in West-Australië), rivier in West-Australië
Murray City, dorp in Ohio

Andere
Murray's, Amerikaanse lijn haarstylingproduct
de Murraycode, een door Donald Murray ontwikkelde telexcode: zie Baudotcode
pratende schedel in de reeks computerspellen Monkey Island

Zie ook 
Murray County (doorverwijspagina), verschillende counties in de Verenigde Staten
Murray Hill (doorverwijspagina), verschillende plaatsen in de Verenigde Staten

Schotse achternaam